Sindromul picioarelor nelinistite (restless legs syndrome - RLS sau sindromul Wittmaack–Ekbom) este o afectiune neurologica ce se caracterizeaza prin dorinta permanenta de a-ti misca picioarelor, mai ales in momentele de relaxare si spre orele noptii, alaturi de furnicaturi si mancarimi in partea inferioara a acestora (rar durere). Desi in mod normal afecteaza membrele inferioare, ea se poate manifesta si la nivelul mainilor sau a trunchiului. Miscarea partilor corpului implicate furnizeaza o temporara alinare.

Care anume este cauza acestei boli este greu de spus (in peste 60% din cazuri ea fiind transmisibila genetic), insa monitorizarea activitatii cerebrale a persoanelor ce sufera de RLS, precum si rezultatele autopsiilor efectuate dupa moartea unora dintre ei, au dus la corelarea sindromului cu un nivel scazut de dopamina . 

Daca avem de-a face cu tipologia celui care nu are incredere decat in terapie medicamentoasa, atunci schema terapeutica in cazul sindromului Wittmaack-Ekbom implica utilizarea agonistilor dopaminergici: 

- Requip®, Rolpryna® (ropinirolum) a fost aprobat in 2005 SUA de catre FDA (Food and Drug Administration) pentru tratamentul RLS, dupa ce cu aproape 10 ani in urma fusese introdus in terapeutica bolii Parkinson

- Mirapexin®, Ritmorest®, Sifrol®, Axalanz® (pramipexolum) au primit recomandare pozitiva din partea EMA (European Medicine Agency) pentru aceleasi indicatii terapeutice

- Neupro® (rotigotinum) a fost aprobat in 2007 de catre EMA nu doar pentru stadiile avansate ale bolii Parkinson, ci si pentru RLS

Note

Neurofiziologie
Wittmaack-Ekbom